Merostenus är ett släkte av steklar som beskrevs av Walker 1837. Merostenus ingår i familjen hoppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppglanssteklar
Merostenus